Прыгуно́в (Прыгуно́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Прыгунов, Александр Васильевич (1907—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Прыгунов, Алексей Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист и тренер.
 Пригунов, Глеб Александрович (род. 1974) — украинский политик, заместитель мэра Кривого Рога, председатель Днепропетровского областного совета.
 Прыгунов, Лев Георгиевич (род. 1939) — советский и российский актёр, народный артист РФ.
 Прыгунов, Павел Владимирович (род. 1976) — российский футболист.
 Прыгунов, Роман Львович (род. 1969) — российский режиссёр и клипмейкер, сын Л. Г. Прыгунова.
 Прыгунова, Зоя Яковлевна (1941—2009) — советский и российский деятель культуры, заслуженный работник культуры РФ.